E1 – estron
 E1 – tramwaj typu E1
 E1 – jedna z międzynarodowych dróg transeuropejskich
 E1 – system zwielokrotnienia kanałów cyfrowych
 E1 – europejski długodystansowy szlak pieszy E1
 E1 – amerykański samolot wczesnego ostrzegania
 E1 – przepisy sygnalizacji na Polskich Kolejach Państwowych
 E1 – jednocząsteczkowa reakcja eliminacji
 E1 – oznaczenie autostrady w Japonii
E1 – obszar na wschód od Jerozolimy na terenie Zachodniego Brzegu przeznaczony pod rozbudowę osiedla Ma’ale Adumim